Анастаси́я Гри́ффит () — английская актриса.

Биография 
Анастасия Гриффит родилась в Париже в семье матери-ирландки и отца-американца. Но росла она в западной части Лондона вместе с шестью старшими братьями, один из которых — актёр Джейми Бамбер.

Она получила степень в области истории искусств в Бристольском университете, а позднее обучалась в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, прежде чем начала сниматься.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактрисы Великобритании